Couper ist der Familienname folgender Personen:
 Archibald Scott Couper (1831–1892), schottischer Chemiker
 Heather Couper (1949–2020), britische Astronomin
 Mike Couper (1905–1976), britischer Autorennfahrer
 Robert Couper (1750–1818), schottischer Schriftsteller und Arzt 
 William Couper (1792–1857), schottischer Naturkundler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Thomas Cooper (Bischof) (auch: Couper, Cowper; um 1517–1594), englischer Theologe, Bischof von Winchester, Lexikograph (Thesaurus Linguae Romanae et Britannicae)
 Cuper
 Cooper
 Kuper